Иван Михайлович Сидоренко (1932—2003) — работник газовой промышленности. В его честь названо первое в России судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) «Иван Сидоренко».

Биография 
Родился в 1932 г. в Медногорске Оренбургской области.

Окончил Свердловский горный институт (1955) и по распределению направлен на Сахалин.

Трудовая деятельность:
 буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер нефтеразведки «Нутово»,
 инженер участка, старший инженер нефтеразведки «Малое Сабо»,
 начальник нефтеразведок «Мухто», «Хангуза», «Нижний Вал» треста «Дальнефтеразведка»;
 начальник отдела бурения, заместитель начальника объединения «Сахалиннефть»;
 начальник Тунгорского УБР,
 1973—1981 начальник Дальневосточной морской нефтеразведочной экспедиции,
 начальник Сахалинской морской нефтегазоразведочной экспедиции Мингео РСФСР,
 начальник объединения «Сахалинморнефтегазпром»;
 1985—1987 начальник Главного управления по разработке и разведке морских месторождений нефти и газа, член Коллегии Мингазпрома СССР;
 1987—1993 руководитель представительства объединения «Зарубежнефть» во Вьетнаме;
 1993—2003 начальник Управления технологии и техники бурения ЗАО «Росшельф».

Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, медалями СССР и Вьетнама. Почётный работник газовой промышленности. Почётный нефтяник. Почётный работник ТЭК.

В его честь названо первое в России судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) «Иван Сидоренко» (построено на Амурском судостроительном заводе, спущено на воду в 2013 году).

Источники 
 Профессионалы нефтегазовой отрасли. Книга 3. М.: ЗАО "Издательство «Нефтяное хозяйство», 2005. — 496 с.
 https://sites.google.com/site/oilindustry95/s/sidorenko-ivan-mihajlovic
 https: //skr.su/news/post/110854/
 ТРЕСТ «САХАЛИННЕФТЬ»: ХРОНИКА И БИОГРАФИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНОГО АРХИВА). РЕМИЗОВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ Номер: 1 (8) Год: 2001 Страницы: 353—359. ЖУРНАЛ: ВЕСТНИК САХАЛИНСКОГО МУЗЕЯ Учредители: Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский областной краеведческий музей» (Южно-Сахалинск) ISSN: 2618-8457
 ООР 

Выпускники Уральского горного университета
Делегаты XXVI съезда КПСС